Galhac (municipi del Tarn), municipi francès al departament del Tarn (regió d'Occitània) 
 Galhac de Roergue, municipi francès al departament de l'Avairon (regió d'Occitània)
 Galhac Tolzan, municipi al departament francès de l'Alta Garona (regió d'Occitània)
 Cantó de Galhac, cantó francès al departament del Tarn (regió d'Occitània)
 Monestir de Galhac, antiga abadia benedictina situada a Galhac (el Tarn, regió d'Occitània)